Saint-Mesmin puede referirse a: 

 Saint-Mesmin, comuna francesa situada en Aube.
 Saint-Mesmin, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Saint-Mesmin, comuna francesa situada en Dordoña.
 Saint-Mesmin, comuna francesa situada en Vendée.